Double or Nothing 2019 — первое ежегодное реслинг-шоу, Double or Nothing. Pay-per-view стало дебютным шоу для недавно созданного промоушна All Elite Wrestling, является одним из четырёх ведущих PPV производства AEW. Проходило 25 мая 2019 года на арене MGM Grand Garden Arena, в пригороде Лас-Вегас, штат Невада, Соединённые Штаты Америки в Парадайс на Лас-Вегас-Стрип. Шоу стало первым мероприятием в хронологии Double or Nothing.

На мероприятии было проведено девять матчей, два на Buy In и семь в основное время PPV. В главном событии Крис Джерико победил Кенни Омегу, за первое претендентство в матч за новый титул чемпиона мира AEW против второго первого претендента Адама Пейджа победителя матча Casino Battle Royale. В титульном матче, по партнёрскому соглашению между Lucha Libre AAA Worldwide и All Elite Wrestling команда Янг Бакс (Мэтт Джексон и Ник Джексон) победили Луча Братьев (Феникса и Пентагона) защитив титул командных чемпионов мира AAA. Также Коди победил своего брата Дастина Роудса. На мероприятии совершили свои дебюты в AEW Джон Моксли, атаковав Криса Джерико и Кенни Омегу после их матча и Невероятная Конг которую сопровождала Брэнди Роудс. Конг приняла участие в четырехстороннем матч против Бритт Бейкер, Найлы Роуз, Кайли Рэй. Помимо этого, специальный гость Брет Харт представил новый титул чемпиона мира AEW.

PPV получило признание критиков. Матчи Джерико против Омеги, Янг Бакс против Луча Братьев и Коди против Дастина Роудса получили наибольшую похвалу. Многие критики признали матч Коди против Дастина лучшим за вечер. Позже Double or Nothing победила в номинации лучшее крупное рестлинг-шоу 2019 года по версии Wrestling Observer Newsletter, а матч Коди против Дастина стал лучшим по версии Pro Wrestling Illustrated.

Результаты матчей

Участники матча Casino Battle Royale 
Матч начала первая масть, пятеро рестлеров. Через каждые три минуты в матч вступала следующая масть, ещё пять участников. 21-й участник Джокер выходил один и самый последний.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Double or Nothing 2019
 Официальный сайт All Elite Wrestling

AEW Double or Nothing
D
D
D
D